Таймурзино — название населённых пунктов:
 Таймурзино — село в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан.
 Таймурзино — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан.